

Geografia

Austria 
 Aschendorf – frazione di Wullersdorf, comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)

Germania 
 Aschendorf – ex comune ora frazione di Papenburg, città nel circondario dell'Emsland (Bassa Sassonia)